Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1995 () — 5-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 9 по 17 сентября 1995 года в городе Мар-дель-Плата, Аргентина.

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Южной Кореи со счётом 4:3 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная США, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 4:1 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1993, чемпионате мира 1994
  — 1-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 3-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 5-е место на летних Олимпийских играх 1992

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC−03:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1995 на официальном сайте FIH

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1995 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1995

1995
Сентябрь 1995 года
Спорт в Аргентине в 1995 году
1995 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Мар-дель-Плате